María Adelaida de Saboya (en francés, Marie Adélaïde de Savoie; Turín, 6 de diciembre de 1685-Versalles, 12 de febrero de 1712) fue una noble italiana. Era hija del duque Víctor Amadeo II de Saboya y de la princesa francesa Ana María de Orleans.

María Adelaida de Saboya fue hermana de María Luisa Gabriela de Saboya, reina consorte de España como la esposa del rey Felipe V (primer Borbón del trono español y hermano del marido de María Adelaida). Además, fue la madre del futuro rey Luis XV de Francia.

Primeros años 
Nació en el Palacio Real de Turín, como la hija mayor del duque Víctor Amadeo II de Saboya y de su esposa, Ana María de Orleans (sobrina del rey Luis XIV de Francia e hija del duque Felipe I de Orleans y de su primera esposa, Enriqueta de Inglaterra).

Su difícil nacimiento casi le costó la vida a su madre, de entonces sólo dieciséis años de edad. Como mujer, no era elegible para heredar el Ducado de Saboya, debido a la ley sálica. Su abuela, María Juana Bautista de Saboya-Nemours, y el príncipe de Carignano actuaron como padrinos. María Adelaida disfrutó de una relación particularmente estrecha con su abuela y su madre, que, a pesar del protocolo, crio a sus hijos sola, algo bastante inusual entre la realeza de la época.

Cuando eran niñas, María Adelaida y su hermana frecuentaban la Vigna di Madama en las afueras de Turín, y visitaban semanalmente a su abuela en el Palacio Madama.

Compromiso y matrimonio 
El matrimonio de la princesa con Luis de Francia tuvo lugar gracias al Tratado de Turín de 1696. Este tratado entre su padre y Luis XIV de Francia acordó que Víctor Amadeo II apoyaría a Luis XIV en la guerra de los Nueve Años. Los dominios de su padre habían sido devastados durante la guerra y el tratado parecía ser una solución.

Víctor Amadeo había propuesto a María Adelaida como candidata para el matrimonio con el archiduque José de Austria, pero el emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico se había negado debido a la corta edad de la pareja. El Tratado de Turín se negoció bajo la influencia del mariscal Tessé, quien sugirió que la princesa fuera enviada a Francia para casarse con un príncipe francés.

Vida en la corte 

Conocida en Francia como Marie Adélaïde de Savoie, fue a Montargis en noviembre de 1696, donde fue recibida por Luis XIV. Debido a su corta edad, su matrimonio actual se pospuso; durante ese tiempo fue apodada la Princesa. Bajo la influencia de Madame de Maintenon, pasó tres días a la semana en el Convento de Saint-Cyr, donde se educó. Se casó oficialmente con el duque de Borgoña en Versalles, el 7 de diciembre de 1697. El evento tuvo lugar después de la firma del Tratado de Ryswick, que puso fin a la guerra de los Nueve Años. Su esposo era el hijo mayor de Luis, el Gran Delfín, y de María Ana Victoria de Baviera, y segundo en la línea de sucesión al trono francés.

La nueva duquesa de Borgoña estaba muy unida al rey y a Madame de Maintenon, a la que llamaba familiarmente como "mi tía". María Adelaida llegó a Versalles "como un soplo de aire fresco", reviviendo a la monótona corte.

También consiguió conquistar a su piadoso marido, formando una pareja feliz. Respetaba también a su suegro, quien apenas apreciaba a su hijo. En resumidas cuentas, fue el lazo de unión de toda la familia real francesa entre 1697 y 1712. Además, sus sucesivos partos fortalecieron su posición en la corte, viéndose en ella a la futura gran reina. 

Le gustaba la fiesta, la caza, los placeres, pero se preocupaba mucho por los desfavorecidos. Su marido le profesaba un gran y apasionado amor, poco dado al cambio: la princesa lo escuchaba, lo defendía contra sus enemigos (el Gran Delfín, la duquesa de Borbón, y la princesa de Conti, ambas hijas ilegítimas de Luis XIV). Así, en 1708, volvió a ayudar a su esposo, calumniado por su poco valor militar. El que más la admiraba era el rey.

Usó su influencia sobre el anciano rey para asegurarse de que sus enemigos políticos no pudieran promover sus causas. Los miembros del grupo hostil conocido como Cabal de Meudon siguieron a su suegro, el Gran Delfín, para asegurarse una vez que ascendiera al trono (lo que no se produjo, debido a su prematura muerte). La gran enemiga de María Adelaida era la duquesa de Borbón, hija de Luis XIV y Madame de Montespan, quien deseaba que su hija, Mademoiselle de Borbón, se casara con Carlos, duque de Berry, el hijo menor del Gran Delfín. Para mantener su influencia, la duquesa de Borgoña arregló el matrimonio del duque de Berry con Mademoiselle de Orleans, hija del duque Felipe II de Orleans y su esposa, Francisca María de Borbón.

El feliz matrimonio tuvo tres hijos:

 Luis (25 de junio de 1704-13 de abril de 1705), duque de Bretaña.
 Luis (8 de enero de 1707-8 de marzo de 1712), duque de Bretaña y delfín de Francia.
 Luis (15 de febrero de 1710-10 de mayo de 1774), duque de Anjou, el futuro Luis XV de Francia.

Delfina de Francia 

A principios de abril de 1711, su suegro el Gran Delfín enfermó de viruela, lo que provocó su muerte el 14 de abril en su residencia de Meudon. María Adelaida y su marido se convirtieron así en delfines de Francia.

Muerte 
La corte de duelo fue a Fontainebleau, de donde regresó a Versalles en febrero de 1712. En Fontainebleau, la delfina enfermó de fiebre que degeneró en sarampión. Sometida a una sangría, le dieron eméticos, pero finalmente murió en Versalles, con solo 26 años. Luis XIV y Madame de Maintenon estaban sumidos en la tristeza. La duquesa viuda de Orleans dijo más tarde que María Adelaida era la única persona a la que Luis XIV había amado de verdad. La familia real se mudó a Marly para prevenir la propagación de la infección. Fue allí donde el mismo delfín, que también enfermó de sarampión, murió seis días después que su esposa.

La pareja fue enterrada junta en la Basílica de Saint-Denis el 23 de febrero de 1712. Su hijo, el duque de Bretaña, sucedió como delfín a su padre, pero murió en marzo siguiente por una hemorragia excesiva causada por las sangrías a las que era sometido. El único hijo que sobrevivió a la epidemia fue el futuro Luis XV de Francia, quien, con su ama de llaves, Madame de Ventadour, se quedó en su apartamento, lejos de los médicos. Madame de Ventadour es conocida por salvar la vida del pequeño Luis XV. Más tarde, el rey llamó a su cuarta hija, Adelaida, en honor a su madre.

La delfina murió a los veintiséis años de edad, como su tía, María Luisa de Orleans, reina de España; su abuela, Enriqueta de Inglaterra, duquesa de Orleans; y su hermana María Luisa, reina de España. Fue el tema de una estatua conservada en el Museo del Louvre en la que se hizo pasar por la diosa romana Diana, que fue realizada por Antoine Coysevox en 1710.

Su corazón fue llevado a la capilla de Santa Ana (llamada "capilla de corazones", que contiene los corazones embalsamados de 45 reyes y reinas de Francia) de la Iglesia de Val-de-Grace. En 1793, ante la profanación de la capilla, el arquitecto Louis François Petit-Radel tomó la urna relicario en dorado que contiene su corazón, vendidos o intercambiados contra los cuadros de pintores que buscaban después sustancia de embalsamamiento o "momia" - muy raro y caro - luego famoso, una vez mezclado con aceite, da un esmalte incomparable a las pinturas.

Referencias

Enlaces externos

Ancestros 

Princesas de la casa de Saboya
Casa de Borbón en Francia
Enfermos por viruela
Fallecidos por viruela
Delfinas de Francia
Nacidos en Turín
Fallecidos en Versalles
Consortes de la casa de Saboya
Nobles italianas del siglo XVII
Nobles italianas del siglo XVIII
Nobles de Francia del siglo XVIII